Paul Brydon est un nom pouvant désigner:

 (né en 1951), cycliste néo-zélandais
, joueur néo-zélandais de football

Voir aussi

Brydon, Paul